Николай Фёдорович Костенко (1913—1993) — молдавский писатель.

Биография 
Родился 21 декабря 1913 года в Кишинёве, вырос в Чигорянах.

Учился в Ясском университете.

Работал редактором журнала Viaţa Basarabiei с 1934 по 1940 годы.

После присоединения Бессарабии к СССР в 1940 году Костенко работал в журнале «Ниструл» («Днестр»).

В 1941 году был депортирован в Сибирь. В 1956 году — реабилитирован.

Умер 29 июля 1993 года в Кишинёве.

Творчество 
Начал печататься в 1934 году. Первый сборник «Стихотворения» вышел в 1937, затем опубликованы сборники «Часы» (1939), «Языческие элегии» (1940).

Выпустил сборники «Новые стихотворения» (1960), «Стихотворения» (1961); на русском языке — «Постоянство» (1959), «Молдавские напевы» (1961). Автор очерков и рассказов из жизни молдавского села, романа «Североград» (1962) о тружениках Севера.

Перевёл на молдавский язык произведения Пушкина, Лермонтова, Шевченко, Есенина, Блока.

Награды, премии, почётные звания 
 Медаль «За трудовую доблесть» (1960)
 Государственная премия Молдавской ССР (1988)
 почётный член Академии наук Молдавии (1992)

Примечания

Ссылки 
 Костенко (Costenco) Николай Федорович (1913—1993)
 Nicolai COSTENCO 

Писатели Молдавии
Писатели СССР
Поэты СССР
Поэты Молдавии
Выпускники Ясского университета
Почётные члены Академии наук Молдавии